Il singolare maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Fritz Buehning che ha battuto in finale Brian Teacher 6-3, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (terzo turno)
 Ivan Lendl (terzo turno)
 José Luis Clerc (secondo turno)
 Vitas Gerulaitis (terzo turno)
 Brian Gottfried (terzo turno)
 John Sadri (quarti di finale)
 Yannick Noah (secondo turno)
 Brian Teacher (finale)

 Bill Scanlon (secondo turno)
 Víctor Pecci (secondo turno)
 Phil Dent (quarti di finale)
 Kim Warwick (quarti di finale)
 Peter McNamara (primo turno)
 Paul McNamee (semifinali)
 Rod Frawley (terzo turno)
 Andrew Pattison (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1980